Уитмор () — фамилия. Известные носители:
 Уитмор, Бетани (род. 1999) — австралийская актриса.
 Уитмор, Джеймс (1921—2009) — американский актёр, обладатель премий «Золотой глобус», «Тони» и «Эмми».
 Уитмор, Джон (1937—2017) — британский автогонщик, один из ведущих бизнес-тренеров Великобритании.
 Уитмор, Митчел (род. 1989) — американский конькобежец.
 Уитмор, Тамика (род. 1977) — американская баскетболистка.
 Уитмор, Теодор (род. 1972) — ямайский футболист.
  (1935—2002) — британский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Уитмор, Фрэнк Клиффорд (1887—1979) — американский химик-органик.
 Уитмор, Эдвард (1933—1995) — американский писатель, автор пяти романов, написанных между 1974 и 1987 годами.

См. также 
 Уитмор-Виллидж — статистически обособленная местность, расположенная в округе Гонолулу (штат Гавайи, США).
  — персонаж DC Comics.